Борис Медве́дев:
 Медведев, Борис Валентинович (1924—2000) — советский физик-теоретик, профессор, доктор наук.
 Медведев, Борис Львович (настоящая фамилия Фалькович; 1920—1969) — советский театральный критик, театровед, киновед.